Karberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Karberg (* im 20. Jahrhundert), deutscher Filmproduzent und Filmagent
 Bruno Karberg (1896–1967), deutscher Gebrauchsgrafiker und Maler
 Sascha Karberg (* 1969), deutscher Biologe und Wissenschaftsjournalist

Karberg ist der Ortsname von:
 Karberg (Gemeinde Mitterdorf), Ortsteil von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Karberg (Gemeinde Großklein), Ortsteil der Gemeinde Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Karberg ist außerdem der Name eines Hügels, auf dem der Ehrenfriedhof am Haddebyer Noor errichtet wurde.